«Веселящий газ» — третий студийный альбом музыкального проекта «Коммунизм». Единственный магнитоальбом и один из двух студийных альбомов «Коммунизма», где нет конкретной музыки. Вторым альбомом является «Граница счастья». Это обстоятельство стало причиной недопониманий между Летовым и Олегом Манагером, который был против эксплуатации авторских песен в «Коммунизме». Был записан в марте 1989 года и сведён в мае 1989 Егором Летовым. Впервые официально был издан на кассетах в 2001 на «Caravan Records». Записан Егором Летовым и Константином Рябиновым (Кузя УО), авторству которых принадлежат все песни.

В 2006 году альбом издавался на Украине. В оформлении альбома использованы графические работы Отто Дикса.

Концепция альбома 
Весной 1989 года Егор Летов экспериментировал с гитарным звуком и в этот период за пять минут написал первую версию песни «Бери шинель». Позже у Летова появилось желание записать в таком духе целый альбом, но ему не хватало материала. В результате было решено использовать песни гитариста Константина Рябинова, которые он незадолго до этого уже использовал в своём сольном альбоме «Трам-та-ра-ра-ра-рам».

Это был первый магнитоальбом «Коммунизма», где были исполнены не «чужие», а собственные песни участников группы. До этого в рамках проекта исполнялись песни на стихи советских поэтов и писателей.

Олег Судаков не принимал участие в записи альбома. Имя его в издании альбома отмечено не было, сам Манагер считал, что отношение данного альбома к «Коммунизму» довольно относительно. С другой стороны Манагер отметил, что альбом явился своего рода предтечей к «Цыганятам и Я с Ильича».

Лирика и музыка 

Бери шинель: аранжировка песни нарочито незавершённая — музыка представляет собой гитарный скрежет. Также заметны и текстовые расхождения с «канонической версией». Вместо «конуры» Летов в припеве поёт о «норе» — о чём-то незавершённом, бесконечном.

Денис Ступников из KM.RU описал одноимённую композицию альбома как «своеобразную коллекцию пограничных состояний и бытовых несуразностей, способных вызвать вселенский ужас».

Когда я умер представляет собой клиническое описание процесса смерти.

Гора «моделирует бытие, напрочь лишённое метафизического измерения».

Переиздание альбома 
В начале ноября 2015 года издательством «Выргород» было выпущено переиздание альбома. Трек-лист альбома был дополнен четырьмя бонусами. Альбом был подготовлен к изданию Егором Летовым и Натальей Чумаковой в 2005 году. Архивные записи были оцифрованы с магнитных лент, после чего прошли реставрацию. Изданный диск был упакован в шестиполосный диджипак. К переизданию также прилагался многостраничный буклет.

Рецензия

Список композиций

Состав 
 Егор Летов — вокал (1,2,4,6,7,8,9,13), гитары, бас, ударные
 Кузя УО — вокал (3,5,9,10,11,12,14,15), гитары, бас, ударные

Примечания 
Примечания

Источники

Альбомы группы «Коммунизм»
Альбомы лейбла «Мистерия звука»
Альбомы лейбла «Выргород»